Ел Чивал има више значења:

 Ел Чивал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чивал, Очо де Енеро лос Пинос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику